Székely Aladár (1870–1940) fotóművész
 Székely Aladár (–1928) Chicagóban elhunyt ragtime-komponista, zongorista
 Székely Aladár (–1921) ügyész, országgyűlési képviselő